vizitacija, pohod višeg crkvenog poglavara ustanovama i osobama za koje je izravno odgovoran
vizitacija (pomorstvo), provjeravanje dokumenata i tovara morskih brodova u svrhu borbe protiv krijumčarenja ili narušenja neutralnosti sa strane nezaraćenih zemalja
vizita (medicina), ponekad i vizitacija, liječnički pregled i obilazak bolesnika u bolnicama, vizita